In de Hebreeuwse Bijbel
Jozua (boek), een boek in de Hebreeuwse Bijbel.
Jozua (persoon), eerst assistent van Mozes, daarna zijn opvolger; ook een van de twaalf die Mozes uitzond om het Beloofde Land te verspieden.
Jozua (hogepriester), de zoon van Josadak, de eerste hogepriester (Haggai 1:1) van de Joden na hun Babylonische ballingschap die eindigde toen Babylon viel in 539 v.Chr.; elders Jesua genoemd

Overige 
Evangelische Gemeente Jozua, een evangelische gemeente te Dordrecht
Jozua (voornaam), een jongensnaam
Jozua Dieleman, een jazzpianist
Jozua Douglas, een kinderboekenschrijver
Jozua François Naudé, een Zuid-Afrikaans politicus